Чемпіонат Австрії 1922/23 () — 12-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном увосьме став столичний клуб «Рапід» (Відень).

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1922/23 на rsssf 

1923
Австрія
Австрія